Det har funnits flera personer med namnet Ingemar Johansson, se:

Ingemar Johansson, boxare, världsmästare i tungvikt 1959
Ingemar Johansson (författare)
Ingemar Johansson (gångare)
Ingmar Johánsson, musiker
Ingemar Johansson (politiker)